Eleonore av Reuss-Köstritz, född 1860, död 1917, furstinna och drottning (tsaritsa) av Bulgarien 1908-1917, gift 1908 med kung Ferdinand av Bulgarien.

Hon var dotter till furst Heinrich IV Reuss zu Köstritz och Luise Caroline Reuss zu Greiz. Efter att den bisexuelle Ferdinands första gemål Marie Louise av Bourbon-Parma dött 1899, valdes Eleonore, efter att även Ferdinands mor Clémentine av Orléans avlidit 1907, ut som hans nästa gemål endast för att kunna sköta plikterna som Bulgariens "första dam" och vara styvmor åt hans barn, uppgifter som hon också ägnade all sin tid åt. 

Hon och maken delade inte privatliv och hade skilda sovrum. Hon beskrivs som alldaglig, men praktisk och varmhjärtad. Under första världskriget arbetade hon som sjuksköterska och fick stor uppskattning för sitt medkännande sätt.

Referenser

Födda 1860
Avlidna 1917
Kvinnor
Furstinnor
Personer i Bulgarien under 1900-talet
Bulgariens kungligheter
Mottagare av Sankt Alexanderorden